Флойнг () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Штирия. 

Входит в состав округа Вайц. . Официальный код  —  6 17 10.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Франц Лихтенеггер (АНП).

Совет представителей коммуны () состоит из 15 мест.

 АНП занимает 8 мест.
 СДПА занимает 7 мест.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Общины Штирии